Helena Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Helena Historic District (Alabama), ID-Nr. 06000278
 Helena Historic District (Kalifornien), ID-Nr. 84001219
 Helena Historic District (Montana), ID-Nr. 72000737